Sint-Jan-de-Doperbasiliek (Chaumont) - Frankrijk
 Sint Jan de Doper Basiliek - Oosterhout, Nederland